Sheela bezeichnet:

 Sheela (Schauspielerin) (* 1942), indische Filmschauspielerin
 Ma Anand Sheela (heute Sheela Birnstiel; * 1949), Sekretärin von Bhagwan Shree Rajneesh

Siehe auch
 Sheela-na-Gig, Steinreliefs weiblicher Figuren im irisch-englischen Sprachraum